Alfred Coville (1860-1942), un historien et administrateur français;
 Bruce Coville (1950), un écrivain américain de science-fiction pour enfants;
 Marc Coville, dit Marcoville, (né en 1939), sculpteur français
 Thomas Coville (1968), un navigateur français;
 Frederick Vernon Coville (1867-1937), un botaniste américain;